Pailleron est un nom de famille notamment porté par :
 Robert Bourget-Pailleron, écrivain français du .
 Édouard Pailleron auteur dramatique et poète français du .
 Marie-Louise Pailleron écrivaine et historienne française.

 Une rue du  de Paris se nomme rue Édouard-Pailleron. 
 Dans cette rue se trouve le collège Édouard-Pailleron, un établissement scolaire, célèbre pour l'incendie qui l'a ravagé en 1973. Par métonymie, on appelle « type Pailleron » ou « pailleron » un bâtiment scolaire construit suivant la même technique de construction. 
 On trouve également dans cette rue la piscine Pailleron, dont le bâtiment est classé monument historique.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme